Diklići est un toponyme qui peut désigner :

Diklići, un village situé dans la municipalité de Ravno, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Diklići, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;

Diklići, une localité située dans la municipalité de Višnjan, comitat d'Istrie.